Кубок Азербайджану з футболу 2022–2023 — 30-й розіграш кубкового футбольного турніру в Азербайджані. Титул захищає Карабах.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>22 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 листопада 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8/20 грудня 2022

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>19/27 квітня 2023

Фінал

Посилання 
 Кубок Азербайджану на soccerway 

2022—2023
Азербайджан
Азербайджан
2022 в азербайджанському спорті
2023 в азербайджанському спорті